Ле-Каба́н () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Фуа.

Код INSEE кантона — 0903. Всего в кантон Ле-Кабан входят 25 коммун, из них главной коммуной является Ле-Кабан.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 2 676 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Ле-Кабан на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж